Archamia är ett släkte av fiskar. Archamia ingår i familjen Apogonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Archamia